Hillcrest Country Club (Californië), een countryclub met een golfbaan in Los Angeles, Californië
 Hillcrest Country Club (Idaho), een countryclub met een golfbaan in Boise, Idaho
 Hillcrest Country Club (Missouri), een countryclub met een golfbaan in Kansas City, Missouri